Ясёнка () — село в Польше, находящееся на территории гмины Сенкова Горлицкого повята Малопольского воеводства.

География 
Село находилось в 14 км от административного центра Сенкова, 20 км от города Горлице и 118 км от Кракова.

История 
До акции «Висла» (1947 г.) большинство жителями села были лемки.

С 1975 по 1998 год село административно входило в Новосонченское воеводство.

Примечания

Источник 
 Jasionka, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, III, 1882.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Горлицкого повета